Le terme "Bleuet sauvage" fait référence en français, selon l'endroit
 En France, au bleuet des champs
 Au Québec, on l'assimile plutôt aux plantes qui donnent des fruits appelés bleuets
 l'Airelle fausse-myrtille
 l'Airelle à feuilles étroites